Ба́учи () — штат на севере Нигерии. Население — 4 653 066 человек (2006). Административный центр — город Баучи.

История 
Образован в 1976 году. История штата связана с кровопролитными столкновениями на религиозной почве между мусульманами и христианами (события февраля и июля 2009 года).

Административное деление 
Административно штат делится на 20 ТМУ:

Примечания 

Штаты Нигерии